Александр Александрович Виноградов:
 Виноградов, Александр Александрович (род. 1925) — советский учёный в области металлообработки.
 Виноградов, Александр Александрович (1930—2011) — советский и российский писатель, журналист.
 Виноградов, Александр Александрович (род. 1963) — российский художник.